Estação Mangueira (Metrorec) — estação de Metrô do Recife, Pernambuco
 Estação Mangueira (SuperVia) — estação de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Mangueira